Eetu Tuulola (né le  à Hämeenlinna en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le fils de Marko Tuulola et le frère de Joni Tuulola.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Hämeenlinnan Pallokerho, il commence sa carrière professionnelle le  avec cette même équipe dans une rencontre contre le Kalevan Pallo. Il est sélectionné en sixième ronde, en cent cinquante-sixième position par les Flames de Calgary au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2016. Après avoir passé outre-Atlantique l'année suivante pour rejoindre l'équipe junior des Silvertips d'Everett pendant un an, il fait son retour en Kanta-Häme avec son ancienne équipe pour la saison 2017-2018.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2| 2011-2012 || Hämeenlinnan Pallokerho U16 || Jr. C SM-sarja Q || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho U16 || Jr. C SM-sarja || 11|| 3|| 6|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=4| 2012-2013 || Hämeenlinnan Pallokerho U16 || Jr. C SM-sarja Q || 9|| 6|| 6|| 12|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho U16 || Jr. C SM-sarja || 32|| 13|| 16|| 29|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho U17 || Jr. B2 SM-sarja || 3|| 0|| 5|| 5|| 4|| 10|| 3|| 1|| 4|| 29
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho U18 || Jr. B SM-sarja || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=4| 2013-2014 || Hämeenlinnan Pallokerho U16 || Jr. C SM-sarja Q || 5|| 8|| 7|| 15|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho U16 || Jr. C SM-sarja || 24|| 24|| 27|| 51|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho U17 || Jr. B2 SM-sarja || 2|| 1|| 5|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho U18 || Jr. B SM-sarja || 18|| 9|| 6|| 15|| 20|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| rowspan=2| 2014-2015 || Hämeenlinnan Pallokerho U18 || Jr. B SM-sarja || 5|| 0|| 2|| 2|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho U20 || Jr. A SM-liiga || 33|| 21|| 7|| 28|| 30|| 11|| 2|| 7|| 9|| 14
|-
| rowspan=2| 2015-2016 || Hämeenlinnan Pallokerho U20 || Jr. A SM-liiga || 29|| 9|| 5|| 14|| 22|| 6|| 0|| 1|| 1|| 27
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga || 10|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Silvertips d'Everett || LHOu || 62|| 18|| 13|| 31|| 34|| 10|| 6|| 1|| 7|| 4
|-
| rowspan=2| 2017-2018 || Hämeenlinnan Pallokerho U20 || Jr. A SM-liiga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga || 51|| 16|| 10|| 26|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017 || Lempäälän Kisa || Suomen Cup || 2|| 3|| 0|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga || 60|| 13|| 23|| 36|| 44|| 18|| 3|| 3|| 6|| 8
|- 
| 2019-2020 || Heat de Stockton || LAH || 50|| 10|| 13|| 23|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Västerviks IK || HockeyAllsvenskan || 11|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || SaiPa || Liiga || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2020-2021 || Heat de Stockton || LAH || 29|| 3|| 4|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Heat de Stockton || LAH || 61|| 14|| 11|| 25|| 50|| 13|| 3|| 1|| 4|| 4

Au niveau international 

| 2013-2014 || align="left"|International-Jr U16 || 6|| 3|| 1|| 4|| 14|| || align="left"| 
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde moins de 17 ans || 6|| 1|| 1|| 2|| 4|| || align="left"|  place
|-
| 2014-2015 || align="left"|International-Jr U17 || 25|| 7|| 6|| 13|| 38|| -4|| align="left"| 
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 2|| 2|| 4|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille d'or
|- 
| 2017-2018 || align="left"|International-Jr U20 || 11|| 2|| 1|| 3|| 6|| || align="left"|  
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde junior  || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"|  place

Références 

Naissance en mars 1998
Naissance à Hämeenlinna
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Choix de repêchage du Jokerit Helsinki
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur des Silvertips d'Everett
Joueur du Heat de Stockton
Joueur du SaiPa Lappeenranta